Kiyomi Katō (ur. 1948) – japoński zapaśnik,
 Kiyomi Katō (ur. 1953) – japońska siatkarka.